Kelce ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Kelce (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Travis Kelce (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler